

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Skotnica – część miasta Bukowno
 Skotnica – część miasta Jaworzno
 Skotnica – część miasta Libiąż
 Skotnica – część miasta Pszczyna
 Skotnica – część wsi Rajbrot w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Skotnica – część wsi Królówka w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz
 Skotnica – część wsi Okulice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Rzezawa
 Skotnica – przysiółek wsi Jasień w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko
 Skotnica – część wsi Uście Solne w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa
 Skotnica – część wsi Zagórze w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Babice
 Skotnica – część wsi Luszowice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów
 Skotnica – część wsi Płaza w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Chrzanów
 Skotnica – część wsi Lgota w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Skotnica – część wsi Myślachowice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Skotnica – część wsi Płoki w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Skotnica – część wsi Gotkowice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Skotnica – część wsi Sąspów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Skotnica – część wsi Paczółtowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Skotnica – część wsi Grabie w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Skotnica – część wsi Krzęcin w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Skotnica – część wsi Rzozów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina 
 Skotnica – część wsi Bolechowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Skotnica – część wsi Radwanowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zabierzów
 Skotnica – część wsi Jasienica w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Skotnica – część wsi Polanka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Myślenice
 Skotnica – część wsi Krzywaczka w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice
 Skotnica – część wsi Zadroże w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Skotnica – część wsi Brzezinka w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim 
 Skotnica – przysiółek wsi Grojec w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Skotnica – część wsi Izdebnik w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona
 Skotnica – część wsi Lanckorona w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona
 Skotnica – część wsi Półwieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice
 Skotnica – część wsi Ryczów w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice
 Skotnica – część wsi Kłaj w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Skotnica – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka
 Skotnica – część wsi Porąbki w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki
 Skotnica – część wsi Przeczyce w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Mierzęcice
 Skotnica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Moryń

Inne 
 Skotnica – potok, dopływ Czarnego Dunajca